Marriott International — компанія
 Гарет Марріотт — британський веслувальник